Castle Point kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Det engelska namnet på udden Trwyn Dwlban, Wales, 
 Castle Point, Essex, ett distrikt i Essex, England,

USA 

 Castle Point, Missouri, ort, Saint Louis County, 

Robotskapade USAförgreningar